
Termin -{WBC}- ima više značenja.
 Bela krvna zrnca, ()
 Rodna Voja, tip košnice koju je izumeo Vilijam Bruton Kar ()
 Svetski bokserski savet
 Svjetski bošnjački kongres ()